

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 24, w tym 9 podstawowych
 Stary Dwór – część miasta Olsztyn
 Stary Dwór – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. wołowskim, w gminie Brzeg Dolny
 Stary Dwór – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. wrocławskim, w gminie Kąty Wrocławskie
 Stary Dwór – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. bydgoskim, w gminie Koronowo
 Stary Dwór – część wsi Rusinowo w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. rypińskim, w gminie Rypin
 Stary Dwór – część wsi Dragany w woj. lubelskim, w pow. lubelskim, w gminie Wysokie
 Stary Dwór – wieś w woj. lubuskim, w pow. międzyrzeckim, w gminie Trzciel
 Stary Dwór – część wsi Brodnia Dolna w woj. łódzkim, w pow. łaskim, w gminie Buczek
 Stary Dwór – wieś w woj. łódzkim, w pow. rawskim, w gminie Rawa Mazowiecka
 Stary Dwór – wieś w woj. mazowieckim, w pow. węgrowskim, w gminie Wierzbno
 Stary Dwór – przysiółek wsi Tarnopol w woj. podlaskim, w pow. hajnowskim, w gminie Narewka
 Stary Dwór – część wsi Borzestowo w woj. pomorskim, w pow. kartuskim, w gminie Chmielno
 Stary Dwór – część wsi Somonino w woj. pomorskim, w pow. kartuskim, w gminie Somonino
 Stary Dwór – wieś w woj. pomorskim, w pow. sztumskim, w gminie Stary Targ
 Stary Dwór – część wsi Rudzica w woj. śląskim, w pow. bielskim, w gminie Jasienica
 Stary Dwór – część wsi Kozy w woj. śląskim, w pow. bielskim, w gminie Kozy
 Stary Dwór – część wsi Kostkowice w woj. śląskim, w pow. cieszyńskim, w gminie Dębowiec
 Stary Dwór – część wsi Studzionka w woj. śląskim, w pow. pszczyńskim, w gminie Pszczyna
 Stary Dwór – część wsi Chałupki w woj. śląskim, w pow. raciborskim, w gminie Krzyżanowice
 Stary Dwór – część wsi Gilowice w woj. śląskim, w pow. żywieckim, w gminie Gilowice
 Stary Dwór – część wsi Wieprz w woj. śląskim, w pow. żywieckim, w gminie Radziechowy-Wieprz
 Stary Dwór – część wsi Gajewo w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. giżyckim, w gminie Giżycko
 Stary Dwór – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. olsztyńskim, w gminie Dobre Miasto
 Stary Dwór – osada leśna w woj. wielkopolskim, w pow. gnieźnieńskim, w gminie Witkowo

Inne 
 Stary Dwór – nieofic. przysiółek wsi Tychnowy w woj. pomorskim, w pow. kwidzyńskim, w gminie Kwidzyn
 Stary Dwór – nieofic. osada leśna wsi Tomaszkowo w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. olsztyńskim, w gminie Stawiguda

Miejscowości poza granicami Polski 
 Stary Dwór – wieś na Białorusi, w obwodzie brzeskim, w rejonie małoryckim, w sielsowiecie Czerniany
 Stary Dwór – wieś na Białorusi, w obwodzie witebskim, w rejonie brasławskim, w sielsowiecie Widze
 Stary Dwór – wieś na Białorusi, w obwodzie witebskim, w rejonie postawskim
 Stary Dwór – wieś na Białorusi, w obwodzie witebskim, w rejonie głębockim, w sielsowiecie Urzecze.

Zobacz też 
 Stary Dwór Barciański
 Nowy Dwór